Die Liste der Kirchen im Bistum Görlitz umfasst die erhaltenen katholischen Kirchengebäude des Bistums Görlitz, das sich zu Teilen auf Brandenburg und Sachsen erstreckt.

Diese Liste führt die Kirchen im Bistum Görlitz auf, sie ist teilweise sortierbar. In der fünften Spalte ist der hauptsächlichen Bauzeitraum angeführt; spätere Umbauten durch Komma. Die letzte Spalte enthält Besonderheiten.

Weblinks 

 Pfarrei St. Benno Spremberg
 St. Anna Reichenbach/O.L.
 Pfarrei Lübbenau mit Calau und Vetschau
 St. Bonifatius und St. Elisabeth Doberlug-Kirchhain
 St. Paulus Drebkau
 Pfarrei Eisenhüttenstadt
 Pfarrei Finsterwalde mit Doberlug-Kirchhain und Tröbitz
 Herz-Jesu Forst
 Pfarrei Luckau mit Dahme und Golßen
 Pfarrei Großräschen mit Altdöber, Welzow und Neupetershain

 Liste
Gorlitz, Bistum
Gorlitz